Либерал — сторонник идей либерализма; также — член либеральной партии.

 «Либерал» — рассказ А. П. Чехова
 «Либерал» — сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина

Примечания